Chudějov steht für folgende Orte in Tschechien:

 Chudějov, Weiler in der Gemeinde Omlenice, Okres Český Krumlov, Jihočeský kraj
 Chudějov (Žár), Weiler in der Gemeinde Žár, Okres České Budějovice, Jihočeský kraj